Anthriscus humilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Anthriscus humilis ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
humilis